Crystal Palace pode se referir a:
 Crystal Palace Football Club, clube de futebol inglês, fundado em 1905.
 Crystal Palace Baltimore, clube de futebol estado-unidense, fundado em 2006.
 The Crystal Palace, uma construção de Londres.
 Crystal Palace, um distrito de Londres.
 Crystal Palace Park, um parque de Londres

Desambiguação